Alpaka se používá ve více významech:

 lama alpaka – druh jihoamerických lam
 alpaka (textilie) – příze z lamy alpaky
 alpaka (morče) – plemeno morčat
 alpaka (slitina) – slitina mědi, niklu a zinku

Externí odkazy